Гавейс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1848—1898) — английская писательница.
  (1734—1820) — британский политический деятель.
 Гавейс, Хью Реджинальд (1838—1901) — британский англиканский церковный деятель и писатель.